Peklenščica je lahko:

potok v Sloveniji:
Peklenščica je povirni pritok potoka Želimeljščica južno od Ljubljane
Peklenščica, potok, ki priteče iz jame Pekel severno od Žalca